Kalenborn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kalenborn, Vettelschoß – ort i Vettelschoß, Rheinland-Pfalz, 
 Kalenborn, Cochem-Zell – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Kalenborn, Ahrweiler – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Kalenborn-Scheuern – kommun, Rheinland-Pfalz,